Megaviricetes es una clase de virus ADN bicatenario perteneciente al filo Nucleocytoviricota, establecido por el ICTV para la clasificación de los virus que incluye dos órdenes y cinco familias virales. Una está en revisión. Contiene exclusivamente los virus más grandes conocidos y que comparten muchas de sus características moleculares con los organismos celulares. Muchos pueden superar en tamaño a algunas bacterias.

Taxonomía 

Incluye los siguientes órdenes, familias y géneros:

 Clase Megaviricetes
 Familia Mimiviridae
 Orden Algavirales Familia Phycodnaviridae
 Familia Yaraviridae
 Orden Pimascovirales
 Familia Ascoviridae 
 Familia Iridoviridae
 Familia Marseilleviridae
 Familia Pithoviridae''

Filogenia 

Los análisis filogenéticos del proteoma han dado el siguiente resultado:

Referencias 

Nucleocytoviricota